TPT steht für:
 Texas-Pacífico Transportation, amerikanische Eisenbahngesellschaft
 The Pinker Tones, eine spanische Pop-Band
 Theater & Philharmonie Thüringen, Zusammenschluss der beiden ostthüringischen Theaterstandorte Altenburg und Gera
 TPT (Software), Time Partition Testing, modellbasiertes Testen von Steuerungen und Regelungen
 Topotecan, Arzneistoff
 Tourisme pour Tous, Tochtergesellschaft des Schweizer Reisekonzerns Hotelplan
 Tramway de Pithiviers à Toury, eine knapp 31 km lange Feldbahn in Frankreich 

Siehe auch
 Tara Palmer-Tomkinson ('T P-T'), britisches It-Girl

Abkürzung